Tattersall bezeichnet
 Tattersall, Unternehmen zur Unterbringung und zum Verleih von Pferden
 Tattersall (Bad Kissingen), Veranstaltungszentrum in Bad Kissingen
 Tattersall (Hannover), Straße in Hannover im Stadtteil Zoo
 Tattersall (Mannheim), Platz / Straßenbahn-Wartehalle im Bauhausstil (1928)
 Tattersall (Muster), ein Stoffmuster

Tattersall ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Tattersall (1866–1951), neuseeländischer Fotograf
 David Tattersall (* 1960), britischer Kameramann
 Gale Tattersall (* 1948), britischer Kameramann
 Ian Tattersall, in den USA lebender Paläoanthropologe aus England
 Richard Tattersall (1724–1795), britischer Stallmeister und Wettbürobesitzer
 Walter Medley Tattersall (1882–1948), britischer Zoologe

Siehe auch:
 Tattersall’s Consultations, australische Lotterie